Карагёль ( — «чёрное озеро») — одно из горных озёр на территории Лачинского района Азербайджана.

Находится на высоте 2961,3 м под горой Аллагелляр. Его площадь составляет около 1,8 км². Максимальная глубина Карагёля — 10 м. Озеро образовалась в результате обрушения горных пород при землетрясении.

См. также 
 Озёра Азербайджана

Примечания 

Озёра Азербайджана
Бассейн Акеры